A 23 104-es számú mellékút egy öt számjegyű mellékút Nógrád megyében.

Nyomvonala 

A 2304-es útból ágazik ki, annak 0+800-as kilométerszelvénye közelében, a Salgótarjánhoz tartozó Zagyvaróna területén, észak felé. Zagyva út néven halad a település főutcájaként, bő egy kilométer után ér véget. Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 1,037 kilométer.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 26. 

23104
23104